Annette Crosbie (1934- ), actrice écossaise ;
 Bob Crosbie (1925-1994), footballeur écossais ;
 Ches Crosbie (1953- ), avocat canadien ;
 John Crosbie (1931-2020), homme politique canadien ;
 John Crosbie (2e comte de Glandore) (1753-1815), homme politique et juge irlandais ;
 Maurice Crosbie (1er baron Brandon) (1689-1762), homme politique irlandais ;
 Nicolas Crosbie (1980- ), coureur cycliste français ;
 Philip Crosbie Morrison (1900-1958), naturaliste et journaliste australien ;
 William Crosbie (1er comte de Glandore) (1716-1781), homme politique irlandais.

Homonymie de patronyme